Но́йштадт-на-О́рле () — город в Германии, в земле Тюрингия.

Входит в состав района Заале-Орла. Население составляет 8585 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 30,95 км². Официальный код — 16 0 75 073.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Тюрингии